La Loi sur les espèces en péril  est le nom de certaines lois canadiennes concernant la protection d'espèces en voie de disparition.

Loi fédérale
La Loi sur les espèces en péril est la loi fédérale canadienne qui vise à protéger les espèces dont la survie est menacée.

Lois provinciales
La Loi sur les espèces en péril est la loi provinciale du Nouveau-Brunswick sur les espèces dont la survie est menacée. 

D'autres provinces canadiennes ont adopté le même type de loi mais avec des noms légèrement différents : 
Le Manitoba a adopté la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition
L'Ontario a adopté la Loi sur les espèces en voie de disparition. 
Le Québec a adopté la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.

Droit de l'environnement
Loi canadienne